Scharnhorst kan avse:

Gerhard von Scharnhorst (1755-1813), preussisk general
Scharnhorst-klass (pansarkryssare) – tysk fartygsklass av pansarkryssare under första världskriget
 (1907) – en pansarkryssare under första världskriget
Scharnhorst-klass (slagskepp) – tysk fartygsklass av slagskepp under andra världskriget
 Scharnhorst (1936) – tyskt örlogsfartyg under andra världskriget
 HMS Mermaid (U30) – tidigare HMS Mermaid, ett fartyg i västtyska Bundesmarine från 1959 till 1980
 Scharnhorst, Eschede – en ort och tidigare kommun i Tyskland